Русава — топоним в Винницкой области Украины:

 Русава — река на Подольской возвышенности, левый приток Днестра, протекает в пределах Томашпольского и Ямпольского районов.
 Русава — село в Томашпольском районе.
 Русава — село в Ямпольском районе.

 Великая Русава — село в Томашпольском районе.
 Малая Русава — бывшее село, ныне часть Великой Русавы.

Русава — топоним в Чехии:
 Русава — левый приток реки Морава
 Русава — посёлок на одноимённой реке.